

Грон () — річка, ліва притока Дунаю.

Грон () — муніципалітет у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна.
 Грон () — муніципалітет у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер.
 Грон () — муніципалітет у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Територія Бельфор.

Грон — громада в кантоні Вале